

Musica 
 The Madness – album del Madness del 1988
 The Madness – album degli Art of Anarchy del 2017

Televisione 
 The Madness – film per la televisione del 1976 diretto da James Cellan Jones

Pagine correlate 
 Madness